Barboseño – abitanti di Barbosa (Antioquia)
Barboseño – abitanti di Barbosa (Santander)